Berlin kan henvise til flere artikler:

 Byer
 Berlin – forbundshovedstaden i Tyskland
 Berlin (Middelfart Kommune) – en bebyggelse i Harndrup Sogn på Fyn
 Berlin, Maryland – en by i den amerikanske delstat Maryland
 Berlin, Holsten – en lille tysk by i Seedorf kommune ved Bad Seegeberg, Holsten

 Personer
 Johan Daniel Berlin – tysk/dansk/norsk musiker og komponist
 Johan Henrich Berlin – norsk organist og komponist
 Knud Berlin - dansk jurist
 Vicki Berlin – dansk skuespiller

 Andet
 Berlin (musikgruppe) – en popmusikgruppe
 Berlin (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1907
 Berlin (sang af Nordstrøm) – sang af den danske elektropopduo Nordstrøm fra albummet Dagdrømmer